Amram (Hebreeuws: עַמְרָם) was volgens de Hebreeuwse Bijbel de vader van Mirjam, Mozes en Aäron.

Amram was afkomstig uit de stam Levi. Via zijn vader Kehat was hij een kleinzoon van de stamvader. Amram was getrouwd met (zijn tante) Jochebed.

In de Hebreeuwse Bijbel wordt Amram uitsluitend vermeld in geslachtslijsten; in vertellende passages wordt hij niet genoemd.

Islamitische visie op Amram

Amram komt als Imraan (Arabisch: عمران, Imraan, Amraan of عمرام, Imraam, Amraam) ook voor in de Koran, waar hij wordt beschreven als de vader van Maria (moeder van Jezus). Dit kan ook symbolisch opgevat worden.

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel
Persoon uit de Koran